Мартыненки:

 Мартыненки — опустевшая деревня в Городокском районе Витебской области.
 Мартыненки — опустевшая деревня в Оленинском районе Тверской области.